Флавий Тавр () — имя нескольких консулов поздней Римской империи:

 Флавий Тавр — консул 361 года.
 Флавий Тавр — консул 428 года.
 Флавий Тавр Селевк Кир — консул 441 года.
 Флавий Тавр Клементин Армоний Клементий — консул 513 года.